Takács Attila (1937) Kovács Ottó Attila Kanadában élő költő álneve
 Takács Attila (1930–2011) olimpikon (1956) tornász
 Takács Attila (1947–2011) válogatott kenus, edző

Jegyzetek